Dieci unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Tiger:

  – vascello da 60 cannoni varato nel 1747 e radiato nel 1765
  – vascello da 74 cannoni, varato nel 1747 come unità spagnola Tigre, catturato dai britannici nel 1762 e radiato nel 1784
 HMS Tiger (1764) – vascello da 64 cannoni varato nel 1764 come , catturato dai francesi nel 1764 ma ricatturato nel 1782 e rinominato HMS Tiger, infine radiato nel 1784
  – hoy da 4 cannoni varato nel 1794 e radiato nel 1798
  – vascello da 80 cannoni, catturato ai francesi nel 1795 e radiato nel 1817
  – brigantino da 12 cannoni, varato nel 1808 e radiato nel 1812
  – sloop-of-war varato nel 1849 e affondato in azione nel 1854
  – cacciatorpediniere della classe C varato nel 1900 e affondato in incidente nel 1908
  – incrociatore da battaglia varato nel 1913 e radiato nel 1932
  – incrociatore leggero della classe Tiger varato nel 1945 e radiato nel 1986